Коношановское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование со статусом сельского поселения в Жигаловском районе Иркутской области России. Административный центр — село Коношаново.

Упразднено в 2011 году, входившие в него два населённых пункта были включены в межселенные территории.

Население 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года
численность населения муниципального образования составила 66 человек, в том числе 37 мужчин и 29 женщин.

Населённые пункты 
 село Коношаново 
 деревня Головское

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Жигаловского района
Упразднённые сельские поселения Иркутской области
Сельские поселения, упразднённые в 2018 году
Межселенные территории